Daedalic Entertainment GmbH este un video game developer și publisher german din Hamburg. Este foarte cunoscut pentru point-and-click adventure games. Daedalic operează două subsidiary studiouri: Daedalic Entertainment Studio West (in Düsseldorf; din Iulie 2014) și Daedalic Entertainment Bavaria (in Munich; din Februarie 2018).

Istorie 
Daedalic Entertainment a fost fondată pe data de 1 martie 2007 într-un birou mic din Hamburg de către chief executive officer (CEO) Carsten Fichtelmann și creative director Jan Müller-Michaelis. Prioritatea a fost Daedalic, Fichtelmann a fost marketing director pentru publisherul german DTP Entertainment.

la scurt timp, a fost dezvoltat jocul de aventură 1½ cavaleri - În căutarea prințesei năprasnice Herzelinde, numit după același film. Pe 28 august 2009, jocul de aventură The Whispered World și a urmat și titlul de aventurăA New Beginning, care se concentrează pe schimbările climatice, a fost publicat la 8 octombrie 2010. În 2011, continuare Edna & Harvey: The Breakout a fost lansat cu titlul Harvey's New Eyes. Un an mai târziu, o nouă aventură pe nume Deponiaa fost lansat pe piață, care a primit și mai multe premii. 

În mai 2014, publisherul german Bastei Lübbe a dobândit o pondere majoritară de 51% în Daedalic Entertainment. În iulie următoare, Daedalic a deschis un studio filial, Daedalic Entertainment Studio West, în Düsseldorf.

În noiembrie 2016, Daedalic a concediat doisprezece dintre cei aproximativ 150 de angajați, în principal din departamentele de producție și marketing și a optat pentru a nu reînnoi mai multe contracte temporare. În februarie 2018, Daedalic a deschis un al treilea studio, de această dată în Munich sub numele de Daedalic Entertainment Bavaria. Noul studio ar fi format din opt persoane, conduse de Oliver Machek, fostul lui Klonk Games, ca și studio director și director de creație și Stephan Harms, chief operating officer al Daedalic, ca și CEO. În august 2018, întrucât Bastei Lübbe s-a confruntat cu probleme financiare severe și a început să ia în considerare să își vândă pachetul de 51% din Daedalic.

Games 

Edna & Harvey series
 Edna & Harvey: The Breakout (2008)
 Edna & Harvey: Harvey's New Eyes (2011)

The Whispered World series
 The Whispered World (2009)
 Silence: The Whispered World 2 (2016)

Ravensburger Puzzle series
 Ravensburger Puzzle (2010)
 Ravensburger Puzzle 2 (2011)

The Chronicles of Shakespeare series
 The Chronicles of Shakespeare: Romeo & Juliet (2010)
 The Chronicles of Shakespeare: A Midsummer Night's Dream (2011)

Deponia series
 Deponia (2012)
 Chaos on Deponia (2012)
 Goodbye Deponia (2013)
 Deponia Doomsday (2016)

The Dark Eye series
 The Dark Eye: Chains of Satinav (2012)
 The Dark Eye: Memoria (2013)
 The Dark Eye: Blackguards (2014)
 Blackguards 2 (2015)

Barrel Roll Games
 Witch_It (2017)

 Other

 1½ Ritter: Auf der Suche nach der hinreißenden Herzelinde (2008)
 The Lord of the Rings-Gollum video game (TBA)
 Anna's Quest (2015)
 A Year of Rain (2019) In early access

Publisher 

 The Tudors (2009)
 Wolfgang Hohlbein: The Inquisitor (2009)
 20,000 Leagues Under the Sea (2010)
 A New Beginning (2010)
 Sinister Affair: Immortal Lovers (2010)
 Winterfest (2010)
 The Skillz (2010)
 Robin Hood: King of the Outlaw (2010)
 Derrick: Death in the Flower Bed (2010)
 Dragon Guardian: The Prophecy (2011)
 Borgia (2011)
 The Night of the Rabbit (2013)
 Journey of a Roach (2013)
 1954: Alcatraz (2014)
 Fire (2015)
 Shadow Tactics: Blades of the Shogun (2016)
 The Franz Kafka Videogame (2017)
 The Long Journey Home (2017)
 Ken Follett's The Pillars of the Earth (2017)
 AER Memories of Old (2017)
 State of Mind (2018)
 Intruders: Hide and Seek (2019)
 Barotrauma (2019)
 The Lord of the Rings: Gollum (2021)

Vezi și 

 Frogwares – European adventure game developer from the same period
 House of Tales – German adventure game developer
 King Art Games – German adventure game developer
 Pendulo Studios – European adventure game developer popular in Germany

Referințe

Legături externe